Zizi steht für:
 Zizi (Burkina Faso), Ort in der Region Boucle du Mouhoun, Burkina Faso
 Zizi (Mosambik), Ort in der Provinz Niassa, Mosambik

 Zizi (Iran), Ort im Ludab District, Boyer-Ahmad County, Provinz Kohgiluye und Boyer Ahmad, Iran

 Lac Zizi, See auf der Hauptinsel Île Kerguelen, Kerguelen-Archipel, Französische Süd- und Antarktisgebiete

 Zizi (Vorname)